Xenobioten bezeichnet:

 unabsichtlich vom Menschen in ein neues Gebiet verschleppte Arten, siehe Neobiota.
 Xenobiotikum
 selten außerirdische Lebensformen, siehe Exobiologie.